Institucija predsjednika Sjeverne Makedonije počela je postojati Deklaracijom o neovisnosti od SFRJ, 8. studenog 1991.

Dosadašnji predsjednici 
 Kiro Gligorov (8. studenog 1991. – 4. listopada 1995.), nezavisan
 Stojan Andov (4. listopada 1995. – 17. studenog 1995.), LL
 Kiro Gligorov (17. studenog 1995. – 19. studenog 1999.), nezavisan
 Savo Klimovski (19. studenog 1999. – 15. prosinca 1999.), Demokratska alternativa
 Boris Trajkovski (15. prosinca 1999. – 26. veljače 2004.), VMRO-DPMNE
 Ljupčo Jordanovski (26. veljače 2004. – 12. svibnja 2004.), SDU
 Branko Crvenkovski (26. veljače 2004. – 12. svibnja 2009.), SDU
 Đorge Ivanov (12. svibnja 2009. – 12. svibnja 2019.), VMRO-DPMNE  
 Stevo Pendarovski (12. svibnja 2019. - ), SDSM 

 
Makedonski predsjednici